PUE steht für:
 Power Usage Effectiveness in der Green IT
 Predictive User Experience
 Puerto Rico, UNDP-Code
 Plus Ultra Líneas Aéreas, spanische Fluggesellschaft, ICAO-Code 

Abkürzung